Бикел — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бикел, Александр (1924—1974) — американский правовед, специалист в области конституционного права.
 Бикел, Жаниу (род. 1995) — португальский футболист, нападающий.
 Бикел, Питер Джон (род. 1940) — американский учёный в области математической статистики.

См. также 
 Биккель